Il doppio del torneo di tennis Sekisho Challenge Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Luksika Kumkhum e Varatchaya Wongteanchai che hanno battuto in finale Yurina Koshino e Mari Tanaka 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Shūko Aoyama /  Rika Fujiwara (semifinali)
 Luksika Kumkhum /  Varatchaya Wongteanchai (Campionesse)

 Miki Miyamura /  Makoto Ninomiya (semifinali)
 Misa Eguchi /  Akiko Ōmae (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sekisho Challenge Open 2012